Норгеместр 1902 года — первый футбольный турнир Норвегии. Первым победителем кубка стал футбольный клуб Гране. Все игры этого розыгрыша прошли в Осло, в то время Кристиании. В турнире изъявили желание принять участие только пять команд.

Первый раунд 

Команда Одд Гренланд, не получив себе соперника, вышла в полуфинал автоматически.

Полуфинал 

Средний возраст игроков Гране был 21 год, тогда как футболистам Спринга было по 17—18 лет.

Команда Одд Гренланд, не получив себе соперника, вышла в финал автоматически.

Финал

Состав Гране

Ссылки 
 Статистика 
 Вокруг света. Норвегия №1

1902
1902 год в Норвегии
Норвегия